La Coppa di Francia 2018-2019 si è svolta dal 4 dicembre 2018 al 10 marzo 2019: al torneo hanno partecipato diciotto squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la decima volta al .

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2018
Pallavolo nel 2019
 2018-2019